XTO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taroom (Australia)
 xto – codice ISO 639-3 della lingua tocaria A